В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кеті Джордан і Барбара Поттер виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Кеті Джордан /  Барбара Поттер (чемпіонки)

 Гана Мандлікова /  Шерон Волш (півфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Detroit